Кáспер Рýуд (; род. 22 декабря 1998 года, Осло) — норвежский профессиональный теннисист; финалист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022 и Открытый чемпионат США-2022); победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде; единственный норвежец, побеждавший на турнире ATP в одиночном разряде и обладатель рекордного рейтинга среди норвежских теннисистов; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Биография 
Отец Кристиан — тренер Каспера и бывший профессиональный теннисист, один из лучших теннисистов в истории Норвегии. В середине 1990-х входил в топ-40 мирового рейтинга.

Начал играть в теннис в возрасте 4 лет с отцом. Его кумир детства — Рафаэль Надаль. Любимое покрытие — грунт. Любимый удар — справа. Любимый турнир — в Монте-Карло. Тренируется в академии Рафы Надаля на Мальорке.

Каспер признался, что любит гольф также как и теннис, более того, он ведет отдельный инстаграм аккаунт посвященный этой игре.

Спортивная карьера

Юниорская карьера 
Рууд дошёл до третьего раунда Открытого чемпионата Франции 2015 года в одиночном разряде среди юниоров, проиграв Корентину Денолли. На Открытом чемпионате США среди юношей он также дошёл до третьего раунда и до второго раунда Уимблдонского турнира среди юношей, что стало его лучшими одиночными выступлениями в юниорских турнирах Большого Шлема в течение его юниорской карьеры.

В парном разряде Уимблдона 2015 года Рууд пробился в полуфинал вместе с партнером Миомиром Кецмановичем, но проиграли паре Хоанг Нам Ли и Сумит Нагал, которые в итоге выиграли турнир. В 2016 году Рууд и Кецманович вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юношей, а также в полуфинал Уимблдонского юношеского турнира.

2016: успешная игра на «фьючерсах», первый титул на «челленджере» 
Рууд стал первым норвежцем, который поднялся на первую строчку юниорского рейтинга.

В сезоне 2016 года Рууд поставил перед собой цель играть в турнирах фьючерсах, чтобы играть во взрослый теннис и начать подниматься в рейтинге ATP. В феврале он сыграл свой первый финал фьючерса, в финале он выиграл у Карлоса Табернера в Пагуэре (Испания). С тех пор он сыграл ещё четыре финала, выиграв один из них против Микаэля Торпегаарда в Каарине (Финляндия) в августе.

В сентябре принимал участие в своём первом в карьере турнире серии «челленджер». Каспер не просто сумел выйти в финал, но и выиграл титул, обыграв Даниэля Таро в финале. Завоевав титул в своем дебютном турнире, Рууд стал четвёртым молодым теннисистом, кому это удавалось. В этом турнире он впервые обыграл теннисистов из топ-150 рейтинга ATP. В четвертьфинале он обыграл первого сеяного Иньиго Сервантеса, который в то время занимал 75-ю позицию в рейтинге ATP. Благодаря своей победе в дебютном челленджере Рууд получил «уайлд кард» на турнир в Чэнду, первый серии ATP 250. Рууд проиграл Виктору Троицки со счётом 6-3, 7-6 в первом раунде.

Рууд закончил сезон 2016 на 225 месте в рейтинге ATP.

2017: первый полуфинал турнира ATP 
Каспер Рууд начал сезон с двух побед подряд в квалификации на Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде, но проиграл в третьем и заключительном раунде американцу Райли Опелке. Затем Рууд получил «Уайлд-кард» на турнир ATP 500 в Рио, где он победил Рожериу Дутра Силву, Роберто Карбальеса Баэна и Тьяго Монтейру и вышел в свой первый полуфинал на турнире ATP. Рууд потерпел поражение от Пабло Карреньо Буста в полуфинале, но этот успех позволил ему достичь 133 номера в мировом рейтинге ATP. Рууд получил «Уайлд-кард» на Открытый чемпионат Майами, что позволило ему впервые в карьере принять участие в основной сетке турнира серии Мастерс.

2018: дебют на турнирах Большого шлема, успешные выступления на «челленджерах» 

В 2018 году Рууд впервые в карьере принял участие в основной сетке турнира Большого шлема. Он выиграл три матча в квалификации и вышел в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Он стал первым норвежцем, принявшим участие в основной сетке турнира Большого Шлема за последние 17 лет. Он выиграл первый раунд у Квентина Гали, а во втором проиграл Диего Шварцману. На Открытом чемпионате Рио он снова проиграл Шварцману. В следующие пару месяцев Рууд добрался до двух финалов турниров серии ATP Challenger. Первый он проиграл итальянцу Джанлуиджи Кинци во Франкавилла-аль-Маре, а затем проиграл Педро Соусе в Браге через две недели. 

Через несколько недель Рууд продолжил показывать хорошие результаты и впервые вышел в основную сетку Открытого чемпионата Франции, пройдя всю квалификацию без проигранных сетов. В первом раунде он победил Джордана Томпсона. Во втором раунде он проиграл сеяному игроку Альберту Рамосу-Виньоласу. В июле он одержал самую громкую победу в своей карьере, когда обыграл действующего чемпиона, бывшую 3-ю ракетку мира, Давида Феррера со счётом 7-5, 6-2 на Открытом чемпионате Швеции. В следующем раунде он проиграл французу Ришару Гаске. 

Позже в том же сезоне Рууд впервые пробился на Открытый чемпионат США, не проиграв ни одного сета в квалификации. В основной сетке в первом же раунде он проиграл Гидо Пелье. Рууд завершил сезон 2018 года выйдя в полуфинал на трёх подряд «челленджерах». Это помогло ему подняться в рейтинге и завершить сезон на 112-м месте в рейтинге ATP.

2020: первый титул протура, полуфинал «Мастерса» и попадание в топ-25 
В феврале 2020 года победил на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе, разгромив в финале португальца Педро Соуса. Каспер стал первым в истории норвежцем, выигравшим турнир ATP, а также он побил рекорд своего отца и тренера Кристиана по самому высокому рейтингу для теннисистов из Норвегии (Каспер поднялся на 34-е место, а Кристиан в середине 1990-х добирался до 39-го места).

2021: 5 титулов на турнирах ATP 250, 8-е место в рейтинге 

В мае выиграл турнир ATP 250 на грунте в Женеве, обыграв в финале Дениса Шаповалова.

В июле за три недели выиграл три турнира ATP 250 на грунте в Бостаде, Гштаде и Кицбюэле, при этом все соперники Рууда занимали в рейтинге места ниже 40-го.

В начале октября выиграл турнир ATP 250 на харде в Сан-Диего, разгромив в финале Кэмерона Норри (6-0 6-2).

Дебютировал на Итоговом турнире ATP, где вышел в полуфинал. На этой стадии уступил Даниилу Медведеву (4-6 2-6).

Рууд закончил год на восьмом месте в рейтинге.

2022: финалы турниров Большого шлема во Франции и США, второе место в рейтинге 
Не выступал на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы лодыжки, полученной на тренировке.

В середине февраля выиграл ATP 250 на грунте в Буэнос-Айресе, победив в финале аргентинца Диего Шварцмана (5-7 6-2 6-3). В начале апреля дошёл до финала турнира серии Мастерс на харде в Майами, где уступил 18-летнему Карлосу Алькарасу (5-7 4-6). В мае Рууд второй год подряд выиграл турнир ATP 250 на грунте в Женеве, в упорном финальном матче победив португальца Жуана Соузу на тай-брейке третьего сета.

На Открытом чемпионате Франции был посеян под восьмым номером и впервые в карьере дошёл до финала турнира Большого шлема. Самым сложным матчем на пути к финалу стала встреча третьего круга против итальянца Лоренцо Сонего, которую Рууд выиграл в пяти сетах — 6-2 6-7(3-7) 1-6 6-4 6-3. В решающем матче Рууд не сумел навязать борьбу Рафаэлю Надалю — 3-6 3-6 0-6.

13 июня впервые поднялся на пятое место в рейтинге.

На Уимблдоне проиграл во втором круге французу Юго Эмберу в 4 сетах (6-3 2-6 5-7 4-6).

В июле второй год подряд выиграл турнир ATP 250 на грунте в Гштаде, победив в финале Маттео Берреттини в трёх сетах.

На Открытом чемпионате США был посеян под пятым номером и впервые вышел в четвертьфинал этого турнира Большого шлема. В третьем круге Рууду пришлось играть пять сетов с Томми Полом — 7-6(7-3) 6-7(5-7) 7-6(7-2) 5-7 6-0. По ходу турнира Рууд отметил, что хардовое покрытие за последние годы стало более медленным, что способствует успешным результатам «грунтовиков». В четвертьфинале Рууд в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини, в полуфинале — в четырёх сетах Карена Хачанова, но в финале проиграл в четырёх сетах Карлосу Алькарасу, который возглавил мировой рейтинг после турнира. Сам Рууд по итогам турнира 12 сентября впервые поднялся на второе место в рейтинге (в случае победы над Алькарасом Рууд стал бы первой ракеткой мира).

На 4 осенних турнирах после Открытого чемпионата США Рууд выиграл всего два матча при четырёх поражениях. В ноябре на итоговом турнире ATP норвежец нашёл свою игру, победив в группе Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фритца. В полуфинале Рууд уверенно обыграл Андрея Рублёва (6-2 6-4), но в финале уступил Новаку Джоковичу (5-7 3-6), который выиграл итоговый турнир шестой раз в карьере. Сезон Рууд завершил на третьем месте в рейтинге, уступив испанцам Алькарасу и Надалю.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы Итогового турнира ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (15)

Победа (9) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (6)

Примечания

Ссылки 

Теннисисты Норвегии